ACL steht für:

Gesellschaften/Organisationen:
 Academia Catarinense de Letras, brasilianische Literaturgesellschaft im Bundesstaat Santa Catarina
 Arbeitsgemeinschaft Christlicher Lebenshilfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz
 Association for Computational Linguistics und ihre gleichnamige Konferenz
 Atlantic Coast Line Railroad, eine ehemalige Eisenbahngesellschaft in den USA

Technik:
 Aircraft Landing Lamp, Landescheinwerfer, eine Beleuchtungseinrichtung an Luftfahrzeugen
 Anti Collision Light, englisch für Antikollisionslicht
 Aphasie-Check-List, diagnostisches Verfahren zur Feststellung von Aphasien
 Applied Color Label, Labeldruck auf Glasflaschen

Informatik:
 Access Control List, Zugriffssteuerungsliste, eine Technik zur Eingrenzung von Zugriffen auf Daten und Funktionen

 Agent Communication Language, eine Sprache zur Interaktion und zum Informationsaustausch zwischen Software-Agenten
 Allegro Common Lisp, ein Lisp-Dialekt, siehe Common Lisp
 Arbortext Command Language, eine strukturierte Programmiersprache mit über 400 Funktionen und Befehlen.
 Asynchronous Connectionless Link (englisch für asynchron verbindungslos) bei Bluetooth-Verbindungen, siehe Bluetooth: Bluetooth-Basisband
 Audit Command Language, Skriptsprache für die Bilanzprüfung

Luftfahrt:
 Flughafen Aguaclara in Kolumbien (IATA-Flughafencode)
 ItAli Airlines (ICAO-Code)

Sonstiges:
 Atlantic Coast Line in Cornwall (England)
 Atlantic Container Line, eine Reederei
 Austin City Limits, eine Fernsehsendung für Musikdarbietungen in den USA
 ligamentum cruciatum anterius, vorderes Kreuzband

acl steht für:
 Akar-Bale (ISO-639-3-Code), ausgestorbene Sprache aus der Gruppe der zehn indigenen Sprachen der Groß-Andamaner auf den Andamanen

ACL